Il singolare femminile del BNP Paribas Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Viktoryja Azaranka ma si è ritirata senza scendere in campo nei quarti di finale contro Caroline Wozniacki per un infortunio alla caviglia.

Marija Šarapova ha sconfitto in finale la stessa Wozniacki per 6-2, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Viktoryja Azaranka (quarti di finale, ritirata per un infortunio alla caviglia)
  Marija Šarapova (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Petra Kvitová (quarti di finale)
  Sara Errani (quarti di finale)
  Samantha Stosur (quarti di finale, ritirata per un infortunio al polpaccio)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Marion Bartoli (quarto turno)
  Nadia Petrova (quarto turno)
  Ana Ivanović (terzo turno)
  Dominika Cibulková (terzo turno)
  Marija Kirilenko (semifinale)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

  Ekaterina Makarova (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)
  Klára Zakopalová (quarto turno)
  Hsieh Su-wei (secondo turno)
  Julia Görges (terzo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Tamira Paszek (secondo turno)
  Mona Barthel (quarto turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Sorana Cîrstea (terzo turno)
  Kirsten Flipkens (terzo turno)
  Elena Vesnina (terzo turno)
  Yanina Wickmayer (terzo turno)
  Yaroslava Shvedova (secondo turno)
  Peng Shuai (terzo turno)

Qualificate 

  Mirjana Lučić-Baroni  (secondo turno)
  Lesia Tsurenko (terzo turno)
  Michelle Larcher de Brito (primo turno)
  Elina Svitolina (primo turno)
  Stéphanie Foretz Gacon (primo turno)
  Mónica Puig (primo turno)

  Casey Dellacqua (primo turno)
  Olga Puchkova (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)
  Mallory Burdette (terzo turno)
<li>  Grace Min (primo turno)

Lucky Loser 
  Stefanie Vögele (secondo turno)

Giocatrici che hanno ricevuto una wildcard 

  Kimiko Date-Krumm (secondo turno)
  Madison Keys (secondo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Kristina Mladenovic (primo turno)

  Jill Craybas (primo turno)
  Shahar Peer (secondo turno)
  Maria Sanchez (secondo turno)
<li>  Taylor Townsend (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2013
WTA Tour 2013